Можайка — топоним:

Реки 
 Можайка — река в Тверской области, приток Велесы.
 Можайка (Мосалка) — река в Калужской области, приток Рессы.
 Можайка — река в Московской области, приток Москвы.
 Можайка — река на Сахалине, впадает в Залив Терпения Охотского моря.

Населённые пункты

Россия 
Республика Бурятия
 Можайка — село в Еравнинском районе.

Тамбовская область
 Можайка — деревня в Ржаксинском районе.

Тверская область
 Можайка — деревня в Весьегонском районе.
 Можайка — деревня в Нелидовском районе.
 Можайка — деревня в Оленинском районе.

Украина 
 Можайка — микрорайон города Винница.

Другое 
 «Можайка» — разговорное название Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.